

Кармаскали — село, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Кармаскали — село, Стерлітамацький район, Башкортостан